«Харт Мемо́риал Тро́фи» (, ) — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.

«Харт Трофи» был подарен Лиге в 1923 году доктором Дэвидом Хартом, отцом , бывшего менеджера и тренера «Монреаль Канадиенс». В 1960 году приз был отдан на вечное хранение в Зал хоккейной славы в Торонто, после чего НХЛ учредила новый приз, который получил название «Харт Мемориал Трофи».

Победители

Ссылки 
Hart Memorial Trophy

Награды НХЛ